Herman Dooyeweerd, een Nederlandse filosoof;
 Jan van Dooyeweerd, een Nederlands pikeur en paardentrainer;